Die Coral Players Championship 2019 waren ein Snookerturnier der Snooker-Saison 2018/19, das vom 4. bis 10. März 2019 im englischen Preston ausgetragen wurde. Die Qualifikation erfolgte über alle Turniere der bis dahin gespielten Saison: Die Top 16 der Einjahresrangliste vom Riga Masters 2018 bis zum Snooker Shoot-Out 2019 waren startberechtigt.

Erstmals war die Players Championship Teil einer Turnierserie namens Coral Cup, welche vom Wettanbieter Coral gesponsert wurde. Zuvor wurde bereits der World Grand Prix mit den Top 32 der Saisonrangliste ausgetragen, es folgt noch die neu eingeführte Tour Championship, das Top-8-Finale.

Vorjahressieger Ronnie O’Sullivan konnte als Erster diesen Titel verteidigen.

Im letzten Frame des Finales gegen Neil Robertson erzielte O’Sullivan, als erster Spieler der Snooker-Geschichte, das 1000. Century Break seiner Karriere.

Preisgeld 
Die Preisgeldsumme von 380.000 £ und die Verteilung blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 5.000 £.

Turnierplan 
Alle Runden bis auf das Finale wurden im Best-of-11-Modus gespielt. Im Finale wurde Best of 19 gespielt.

Finale 
Im letzten Frame des Finales spielte Ronnie O’Sullivan das 1000. Century seiner Karriere. Dabei verfehlte er mit 134 Punkten nur knapp die Prämie für das höchste Break, weil nach dem Lochen des schwarzen Balles in die Ecktasche anschließend der weiße Ball in eine Mitteltasche fiel und O’Sullivan somit ein Foul beging. Daher wurden die sieben Punkte für die gelochte schwarze Kugel nicht ihm, sondern seinem Gegner Neil Robertson gut geschrieben. Da dieser in seiner Halbfinalpartie ein 140er Break erzielt hatte, ging die Prämie für das höchste Break des Turnieres an ihn.

Century-Breaks 
Acht Spieler haben zusammen 24 Centurys gespielt. Ronnie O’Sullivan spielte im letzten Frame des Finales das 1000. Century seiner Karriere.

Quellen 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Preston